Tomassi ist der Familienname folgender Personen:

 Giacomo Tomassi-Caetani († 1300), Kardinal
 Giorgia Tomassi (* 1970), italienische Pianistin
 Italo Tomassi (1910–1990), italienischer Szenograf
 Maurizio Tomassi (* 1956), italienischer Basketballspieler
 Vincenzo Tomassi (1937–1993), italienischer Filmeditor